Hans Rasmussen kan betegne flere forskellige personer:
 Hans Rasmussen (Den Grundlovgivende Rigsforsamling) – dansk gårdejer og medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling (1779-1858)
 Hans Rasmussen (forbundsformand)
 Hans Rasmussen (f. 1902) – dansk politiker for Socialdemokratiet, medlem af Folketinget
 Hans Rasmussen (overlærer)
 Hans Rasmussen (politiker) – formand for Folketinget 1933-1945
 Hans Kjeld Rasmussen (skytte), olympisk bronze-vinder ved Sommer-OL 1980